San Pelayo (Valladolid), municipi a la província de Valladolid (comunitat autònoma de Castella i Lleó)
 San Pelayo de Guareña, municipi a la província de Salamanca (Castella i Lleó)
 Monestir de San Pelayo, monestir catòlic a la ciutat d'Oviedo, al Principat d'Astúries (Espanya)